Мамерцин Руф или Мамеркин Руф (Mamercinus Rufus) е име на:

 Когномен на римската фамилия Пинарии
 Публий Пинарий Мамерцин Руф, консул 489 пр.н.е.
 Луций Пинарий Мамерцин Руф, консул 472 пр.н.е.

Вижте също 
 Мамерцин
 Руф